Sikström är ett svenskt (och finländskt) efternamn som burits av bland andra:

Immanuel Sikström
Kjerstin Sikström
Odin Sikström